Als Violette Fadenschnecke werden mehrere mediterrane Arten von marinen Nacktschnecken (Nacktkiemer) bezeichnet, welche durch ihre (hell-)violette Färbung auffallen:
 Flabellina affinis (Gmelin, 1791)
 Flabellina exoptata  Gosliner & Willan, 1991
 Flabellina pedata (Montagu, 1815)